Natalia Koroleva, född 31 maj 1973 i Kiev, är en skådespelare, sångare.

Diskografi 
 «Жёлтые тюльпаны» (1990)
 «Дельфин и русалка» (1992)
 «Поклонник» (1994)
 «Конфетти» (1995)
 «Бриллианты слёз» (1997)
 «Сердце» (2001)
 «Осколки прошлого» (2002)
 «Веришь или нет (плюс Тарзан )» (2003)
 «Рай там, где ты» (2006)
 «Магия Л…» (2015)

Kvinnor
Födda 1973
Levande personer
Ryska sångare
Personer från Kiev